Hyrum může být:

 Hyrum (Utah) – město v Utahu
 Hyrum Smith (1800–1844) – osobnost Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 Hyrum G. Smith (1879–1932) – osobnost Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 Hyrum M. Smith (1872–1918) – osobnost Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů